Morao ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Morao (* 1929), eigentlich Manuel Moreno Jiménez, spanischer Flamenco-Gitarrist
 Luis Morao Andreazza (* 1939), salvadorianischer Bischof